Дмитрий Юрьевич Струйский (псевдоним Трилунный, 1806—1856) — русский поэт, переводчик, музыкальный критик, композитор.

Биография 
Внук Н. Е. Струйского. Родился  в имении отца, гвардейского офицера Юрия Николаевича Струйского, от его сожительства с крепостной Натальей Филипповной. В 1818 году отец узаконил этот брак и добился дворянства для детей — Дмитрия, Сергея, Варвары, Александры.

Получил домашнее образование. В 1819 году поступил своекоштным студентом на словесное отделение Московского университета (однокурсник Тютчева), вскоре перевёлся на нравственно-политическое отделение, окончив его в 1822 году с серебряной медалью.

По окончании определён в Московский архив Коллегии иностранных дел. В 1827 году переехал в Петербург, служил во второй экспедиции департамента Министерства юстиции. В 1834 году взял двухгодичный отпуск для лечения за границей и отправился в путешествие по Европе — пешком и в форменном мундире, по причине отсутствия средств. Побывал в Дрездене, Милане, Риме.

По возвращении в Петербург вышел в отставку в чине надворного советника. Попал в артистическую среду, вёл разгульный образ жизни, стал постоянным посетителем известного трактира Палкина.

В 1846 году, будучи в герцогстве Баденском, впал в помешательство и помещён в дом умалишённых в Илленау. В 1848 году перевезён братом во Францию, в дом умалишённых в Париже (или, по другим сведениям, в Оверни), где и находился до конца жизни.

Творчество 
Первая публикация — драматическая поэма «Аннибал на развалинах Карфагена» (1827). Печатал затем стихи, рецензии в «Литературной газете», альманахе «Северные цветы», в журналах «Галатея», «Московский вестник», в газете «Молва», в различных альманахах. После возвращения из-за границы обратился к прозе: путевые записки, исторические повести.

Перевёл отрывки из поэм Байрона «Гяур» и «Чайльд-Гарольд». Писал также подражания Байрону.

Один из первых музыкальных критиков в России. Сам был превосходным музыкантом (играл на скрипке). Среди его музыкальных сочинений — романсы, опера, две симфонии.

Сочинения

Книги 
 Аннибал на развалинах Карфагена. СПб, 1827
 Стихотворения Трилунного. В двух частях. СПб., 1830

Проза 
 Худо быть близоруким // ЛГ, 1831, 1 мая (рассказ)
 Отрывки из путевых записок по Италии, Германии // Литературные прибавления к Русскому инвалиду, 1837
 Преобразование // «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1837 (историческая повесть из времён Отечественной войны)
 Атаман Косолап // Пантеон, 1840, № 6 (историческая повесть из времён Смуты). Отзыв Белинского: «Боже мой! Что это такое? Тут и Борис Годунов, и Лжедимитрий, и Битяговский, и бояре, и разбойники, и русские барды с балалайками, вместо арф, и с брадами, вместо бород; но больше всего этого тут риторики… И все исторические лица этой растянутой повести говорят языком расиновских трагедий; атаман разбойников, гнусный Волохов, в то же время и романтический плакса… Нет, не хотим и верить, чтобы это была повесть, а не шутка вроде пародии на новости, порожденные повестями Марлинского!».

Стихотворения 
 Осада Миссолонги (1829), подражание Байрону
 Полемическая шутка (1830)
 Тщеславие (1830)
 Лира Оссиана (1830)
 Суд Петра над сыном (1830)
 «Поэт! и я цветок надгробный…» (1831)
 Иностранцу (1831)
 Неве (183)
 Рим (1831)
 Смерть (1831)
 Море (1831), подражание Байрону
 Тьма (1832), подражание Байрону
 Байронова урна (1832), неоконченная поэма
 Дума (1832)
 Самоубийца (1837)
 Могучил (1840)
 Воздушный паролёт (1845)
 Дант на границе своей родины (1845)
 Литературная заметка (1845), памяти Пушкина

Музыка 
 Мелодии… для сопрано и тенора (1837)
 «Параша Сибирячка» — опера по мотивам мелодрамы Н. Полевого, поставлена в Большом театре (1840)
 «Аббадона» (1837) — музыкально-драматическая симфония
 «Скала святой Елены» (1841) — музыкально-фантастическая симфония

Примечания

Литература 
 Н. Васильев. Д. Ю. Струйский (Трилунный): биография, творчество, библиография. Саранск, 2010.

Ссылки 
 
 
 
 
 СТРУЙСКИЙ (ТРИЛУННЫЙ) Дмитрий Юрьевич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»

Писатели романтизма
Композиторы России XIX века
Музыкальные критики Российской империи
Авторы исторических романов
Душевнобольные
Дмитрий
Внебрачное потомство аристократов Российской империи